

Geografia
 Busin (in croato: Bužin, in sloveno: Bužini) – insediamento (naselje) nella municipalità di Buie nella regione statistica del Istria in Croazia
 Bušín – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Šumperk

Persone
 Alexis Busin – calciatore francese
 Antonio Busin – calciatore italiano
 Filippo Busin – politico italiano
 Gioacchino Busin – ex fondista italiano